Суперкубок Португалії з футболу 2015 () — 37-й розіграш турніру. Матч відбувся 9 серпня 2015 року між чемпіоном Португалії Бенфікою та володарем кубка Португалії лісабонським Спортінгом.

Матч

Деталі

Посилання 
 Суперкубок Португалії 2013 на сайті worldfootball.net  

2015
Португалія
Події 9 серпня
Серпень 2015
2015 у португальському спорті